Princ Kasim (tur. Şehzade Kasım; 1614 — 1638) je bio sin sultana Ahmeta I i Sultanije Kosem.

Biografija 
Princ Kasim se rodio 1614. godine u Topkapi palati kao treći sin Osmanskog sultana Ahmeta I i sultanije Kosem. Njegova sestra bliznakinja je bila Sultanija Atike. Ahmet I je preminuo 1617. godine, kada je Kasim imao samo 3 godine i nakon stupanja na presto njegovog strica Mustafe I, on je zajedno sa svojom braćom stavljen u prinčevski kavez, tu su proveli i za vreme vladavine njihovog polubrata Osmana II. Osman II je 1622. godine svrgnut sa prestola i pogubljen, a na vlast ponovo dolazi Mustafa I. Sledeće godine, 1623, Mustafa I biva još jednom svrgnut sa prestola, a ovog puta na vlast dolazi Kasimov stariji brat Murat IV. Murat je oslobodio svoju braću iz prinčevskog kaveza, i oni su živeli slobodno tokom polovine njegove vladavine. Tokom pohoda na Bagdad 1638. godine, Princ Kasim se pridružuje svom bratu sultanu Muratu IV na bojnom polju, međutim to je bila zamka. Odmah posle bitke, nakon ulaska u šator, Princ Kasim je bio pogubljen od strane Dželata po naredbi svog brata Murata IV.

Рођени 1614.
Умрли 1638.
Османско царство